Левонарх (арм. Լևոնարխ) или Гёярх (азерб. Göyarx) — упразднённое молоканское село на границе непризнанной НКР и Азербайджана.

Именно с этого села в 2008 году вёлся обстрел города Мартакерт.

Этимология 
Согласно Энциклопедическому словарю топонимов Азербайджана, название села Левонарх состоит из слов «лев» —означает «снаружи» и арх — «арык, канава». На территории НКР село названо в честь Левона Хачикяна.

Постановлением Национального собрания Азербайджанской Республики № 428 от 29 декабря 1992 года село Левонарх Тертерского района было названо селом Гёярх.

История 
Дата основания села неизвестна. Во второй половине XIX века в селе поселились молоканские семьи из села Русские Борисы Геранбойского района.

В советский период село входило в Мартакертского района Нагорно-Карабахской автономной области, в селе действовала школа. В начале первой Карабахской войны село попало под контроль НКР. В ходе летнего наступления азербайджанских войск село вернулось под контроль Азербайджана, однако в 1993 году село снова вернулось под контроль НКР. После этого его покинули последние жители.

В 2008 году с Левонарха обстреливался город Мартакерт.

После второй карабахской войны село оказалась на линии соприкосновения Азербайджана и НКР.

Население 
До 1970-х годов в селе жили только молокане, позже в общину была принята семья азербайджанцев. По состоянию на 1987 год в селе находилось 67 домов с 220 жителями. Уже в 2005 году в селе никто не жил.

См. также 

 Русские Борисы
 Тертерский район

Ссылки

Примечания 
Населённые пункты Тертерского района
Населённые пункты Мартакертского района НКР